Rosenbaum ist ein jüdischer und deutscher Familienname.

Namensträger 
 Alexander Jakowlewitsch Rosenbaum (* 1951), russischer Liedermacher
 Alexis Rosenbaum (* 1969), französischer Essayist
 Alissa Rosenbaum (1905–1982), russisch-amerikanische Schriftstellerin, siehe Ayn Rand
 Andrea Rosenbaum (* 1969), deutsche Sängerin, siehe AnNa R.
 Benjamin Rosenbaum (* 1969), US-amerikanischer Fantasy-Autor
 Børge Rosenbaum (1909–2000), dänisch-amerikanischer Pianist, siehe Victor Borge
 David Rosenbaum (1877–1958), deutscher Kaufmann
 Edith Rosenbaum (1879–1975), US-amerikanische Modejournalistin und Kriegsberichterstatterin
 Eduard Rosenbaum (1887–1979), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Bibliotheksdirektor
 Eli Rosenbaum (* 1955), US-amerikanischer Anwalt und Verwaltungsjurist
 Elisabeth Alföldi-Rosenbaum (1911–1992), deutsche Klassische Archäologin
 Hedwig Rosenbaum (1864–1939), böhmische Tennisspielerin
 Heidi Rosenbaum (* 1943), deutsche Volkskundlerin
 Heinrich Rosenbaum (1930–2016), deutscher Politiker (CDU)
 Helga Rosenbaum (* 1942), deutsche Kommunalpolitikerin (KBW)
 Imre Rosenbaum (1904–1981), deutscher Journalist, siehe Emery Reves
 Jacques Rosenbaum (1878–1944), deutsch-estnischer Architekt
 Jenny Rosenbaum (1917–1993), deutsch-israelische Schriftstellerin, siehe Jenny Aloni
 Joel Rosenbaum, Komponist für Film und Fernsehen
 Johann Joseph Rosenbaum (1798–1867), deutscher katholischer Geistlicher und Theologe
 Johann Wilhelm Samuel Rosenbaum († 1822), deutscher Kantor und evangelischer Geistlicher 
 Jonathan Rosenbaum (* 1943), US-amerikanischer Filmkritiker
 Joseph Carl Rosenbaum (1770–1829), österreichischer Beamter und Angestellter des Fürsten Nikolaus II. Esterházy

 Karin Rosenbaum (* 1954), brasilianisch-deutsche Bildhauerin und Grafikerin
 Kurt Rosenbaum (1896–1949), deutscher Politiker (KPD)
 Louise Rosenbaum (1908–1980), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Marianne Rosenbaum (1940–1999), deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin
 Mats Rosenbaum (* 2000), deutscher Politiker (SSW)
 Mendel Rosenbaum (1782–1868), deutscher Rabbiner
 Michael Rosenbaum (Journalist) (1948–2012), US-amerikanischer Journalist
 Michael Rosenbaum (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler
 Peter Rosenbaum (1904–1990), deutscher Bildhauer
 Ron Rosenbaum (* 1946), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Ron Rosenbaum (Jurist) (1947/1948–2016), US-amerikanischer Jurist
 Siegfried Rosenbaum (1890–1969), deutsch-israelischer Pädiater, Militärarzt, Hochschullehrer und Publizist
 Stephen Rosenbaum (* 1965), US-amerikanischer Visual-Effects-Artist
 Thea Rosenbaum (* 1940), deutsch-amerikanische Journalistin
 Thomas F. Rosenbaum (* 1955), US-amerikanischer Physiker
 Ulrich Rosenbaum (1945–2021), deutscher Journalist
 Uwe Rosenbaum (* 1942), deutscher Journalist und Medienmanager
 Werner Rosenbaum (1927–2008), deutscher Hockeyspieler

 Wladimir Rosenbaum (1894–1984), Schweizer Anwalt und Geschäftsmann
 Wolfgang Rosenbaum (1915–1942), deutscher Laienbruder im Franziskanerorden

Siehe auch 
 Rosenboom
 Rooseboom

Weblinks 
 Rosenbaum bei namenforschung.net

Familienname
Jüdischer Personenname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname